Багамаев:
 Багамаев, Абдула Мусаевич (род. 2004) — российский футболист.
 Багамаев, Султан Султанович (род. 1928) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда.